Golonka ist

der Familienname folgender Personen:

 Arlene Golonka (1936–2021), amerikanische Schauspielerin
 Jozef Golonka (* 1938), ehemaliger slowakischer Eishockeyspieler und -trainer

der Name für gepökelte Schweinshaxe, eine Spezialität der polnischen Küche